Mit der Reproduktionsrate, auch Reproduktionsziffer genannt, wird umschrieben:
 in der Demografie die Quantifizierung des Bevölkerungswachstums als Nettoreproduktionsrate 
 in der Epidemiologie die Ausbreitung von Krankheitserregern, siehe Basisreproduktionszahl
 in der Biologie das Maß der Reproduktion, siehe Reproduktion (Biologie)